Rusiec ist Name dreier polnischer Orte:
Rusiec (Wapno), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wapno
Rusiec, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
Rusiec (Nadarzyn), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Nadarzyn
Siehe auch:
Rusiecki